Гавровская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пыталовском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Гавры.

География 
Территория волости граничит на севере и северо-западе с Утроинской волостью Пыталовского района, на севере и северо-востоке — с Островским районом, на востоке и юго-востоке — с Красногородским районом Псковской области РФ, на западе и юге — с Балтинавским и Карсавским краями Латвии.

Население 

Суммарная численность населения присоединённых к Гавровской волости двух упразднённых Вышгородской и Скадинской волостей, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2350 человек.

Населённые пункты 
С апреля 2015 года в состав волости входят 175 населённых пунктов (деревень):

История 
В 1925—1944 гг. в Латвии в составе Абренского уезда выделялась Гаурская волость (). Гавровская волость до 1920 года выделялась также в Островском уезде Псковской губернии России. С 1945 года территория волости входит в Пыталовский район Псковской области в виде ряда сельсоветов.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Гавровский сельсовет был превращён в Гавровскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Гавровской волости было также образовано муниципальные образования Гавровская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Пыталовский район со статусом муниципального района.

На референдуме 11 октября 2009 года было поддержано объединение Гавровской волости с соседней Дубновской волостью (д. Емилово). Законом Псковской области от 3 июня 2010 года факт объединения двух волостей был зафиксирован официально: в Гавровскую волость 1 июля 2010 года были включены все населённые пункты Дубновской волости.

С июля 2010 до апреля 2015 года в состав Гавровской волости входили 116 деревень: Антоново, Бабино, Бартули, Белкино, Бичи, Бочары, Бренцы, Бухолово, Бухолово, Векшино, Веприково, Вилютино, Ворзы, Гавры, Гологузка, Горки, Глемзино, Грини, Гринцы, Долгоборье, Дульбово, Дупори, Екименки, Емилово, Еремешки, Ересино, Епики, Ехново, Жавры, Заболотье, Заводские, Зайково, Займешки, Заозерье, Захаренки, Зашенки, Зейбы, Зили, Зилино, Ильзино, Ильмово, Карелы, Карецкие, Киселёвка, Клошево, Клюкино, Коровск, Корпусы, Котоново, Кондратово, Крамино, Крестели, Крупенята, Кузнецы, Куприно, Лавино, Лаптино, Лединки, Лопушни, Лоскочи, Лотоши, Лученинково, Лыково, Лятино, Мокони, Мужи, Муковши, Нагли, Новиково, Новожилы, Новоселье, Овчинники, Оники, Орино, Патреши, Петрушонки, Плахтерево, Плешаново, Плитовка, Поддубново, Подсосонье, Поташи, Привада, Пуданы, Пупково, Путрино, Пуща, Пуща-1, Пуща-2, Рейники, Рондуки, Рудзели, Рудовши, Рушляки, Сальнево, Санево, Свиново, Себежи, Селиваны, Симанские, Скангали, Скринжи, Скрядели, Скобково, Стержнево, Сусоенки, Тарасенята, Темери, Тепляково, Троново, Трусовка, Уболенка, Чернолесье, Чиши, Яшково, Яшутино..

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Гавровской волости 11 апреля 2015 года были включены две упразднённые Вышгородская и Скадинская волости.

Примечания 

Муниципальные образования Пыталовского района
Сельские поселения Псковской области